Halligan est un nom propre référant notamment à :

Patronyme 

 Daryl Halligan (1966- ), commentateur de rugby à XIII et ancien joueur néo-zélandais de rugby à XIII.
 Dick Halligan (1943-2022), musicien et compositeur américain.

Autres 

 , un destroyer de classe Fletcher en service dans la Marine des États-Unis de 1943 à 1945.
 Barre Halligan, également nommée outil Halligan, un outil d'effraction.